Fuscozetes är ett släkte av kvalster som beskrevs av Sellnick 1928. Fuscozetes ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Fuscozetes